Aula puede referirse a:
Aula, en centros educativos, sala donde se imparten clases;
Aula virtual como espacio de comunicación, donde se intercambia el material para los cursos en línea y se manejan videoconferencias de un grupo de aprendizaje;
Aula Regia, institución consultiva de las monarquías germánicas de la Alta Edad Media;
Aula isíaca, salón subterráneo bajo la basílica-auditorio de la Domus Flavia en el monte Palatino (Roma).

Topónimos
Aula (Eritrea)
Avola, Sicilia (pronunciado "Aula" en el habla local)